Qalāt (persiska: قلات) är en provinshuvudstad i Afghanistan.   Den ligger i provinsen Zabol, i den centrala delen av landet,  kilometer sydväst om huvudstaden Kabul. Qalāt ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Qalāt är huvudsakligen platt, men söderut är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är Dê Pinakay Ghar,  meter över havet,  kilometer norr om Qalāt. Runt Qalāt är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Det finns inga andra samhällen i närheten.

Trakten runt Qalāt är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet.  I trakten råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Zabol (provins)